Kisling ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Kisling (* 1965), deutsche Fotografin, Künstlerin und Hochschullehrerin für Fotografie 
 Jérémie Kisling (* 1976), Schweizer Musiker
 Johann Ludwig Kisling (1746–1815), badischer Hofmaler
 Martin Kisling (um 1500), deutscher Glockengießer 
 Moise Kisling (1891–1953), polnischer Maler
 Philipp Heinrich Kisling (1713–1767), badischer Hofmaler, Vater von Johann Ludwig Kisling
Richard Kisling (1862–1917), Schweizer Kaufmann, Kunstsammler und Mäzen

Siehe auch:
 Kissling
 Kißling
 Kiesling
 Kießling